Биоград је топоним који може да се односи на: 

 Биоград (Невесиње) - насеље код Невесиња, Република Српска;
 Биоград - утврђење код насеља Прусац у централној Босни;
 Биоград на Мору - град у Хрватској;
 ВК Биоград - ватерполски клуб из Биограда на Мору.